Сражение под Кульмом — разгром 17—18 (29—30 августа) 1813 года русско-прусско-австрийскими войсками французского корпуса генерала Вандама под Кульмом в Богемии (населённый пункт Хлумец в округе Усти-над-Лабем, ныне Чехия; не путать с городом Хелмно, ныне Польша, также носившим в прошлом немецкое название Кульм).

Сражение длилось два дня. В первый день, 29 августа, русская гвардия под командованием графа Остермана-Толстого сдержала ценой больших потерь натиск втрое превосходящих сил французского корпуса Вандама. На второй день, 30 августа, французский корпус генерала Вандама сам оказался в окружении союзных войск и был принуждён к сдаче.

Предыстория 
После уничтожения русскими французской армии и их союзников в Русской кампании 1812 года против Наполеона образовалась 6-я коалиция союзников в лице России, Пруссии, Австрии, Швеции и других государств. Войска этих государств наступали на Наполеона тремя большими армиями (Богемская на юге, Силезская на востоке, Северная на севере), самой крупной из которых была Богемская армия (более 230 тыс., 670 орудий) под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга. В её состав входила и русско-прусская армия (120 тыс., 400 орудий) под началом Барклая-де-Толли, но там же, дублируя Барклая и Шварценберга, распоряжался и царь Александр I.

27 августа 1813 года Наполеон нанёс поражение Богемской армии под Дрезденом в Саксонии, особенно тяжёлые потери понесли австрийцы. Расстроенные войска союзников, потеряв до 25 тыс. солдат и 40 орудий, отступали тремя колоннами от Дрездена на юг через долины Рудных гор в сторону Богемии (ныне Чехия). Целью Шварценберга было прикрыть направление на Вену.
Австрийцы двигались по дороге через Фрайберг (западная дорога), другая колонна союзников шла кратчайшей дорогой через Диппольдисвальде и Альтенберг (центральная дорога). Третьей колонне русских войск было предначертано отступать восточным путём через Пирну (вдоль Эльбы), однако на неё уже вышли части французов, переправившиеся южнее Пирны в районе Кёнигштейна. Потому Барклай решил идти на Теплиц через Диппольдисвальде и Альтенберг. В арьергарде колонны русской армии, двигавшейся по дороге через Рудные горы на Теплиц, отходил корпус Витгенштейна.

Чтобы перерезать путь отступления союзникам через горные долины, Наполеон ещё 27 августа послал обходным манёвром слева на город Теплиц (Богемия) 1-й армейский корпус генерала Вандама, поддержать которого должны были корпуса маршалов Сен-Сира и Мармона. На пути корпуса Вандама (32—35 тыс.) близ местечка , что в 40 км к югу от Дрездена, оказался 10-тысячный отряд под командованием графа Остерман-Толстого.

При успешном выполнении Вандамом поставленной задачи для союзников сложилась бы крайне опасная и даже критическая как в военном, так и в политическом отношениях ситуация. В военном потому, что в случае выхода корпуса Вандама к Теплицу он мог бы перекрыть узкий путь через Рудные горы, и тогда Богемской армии (при которой находились русский император и король Пруссии), грозило окружение и полный разгром. А в политическом отношении после поражения под Дрезденом Австрия готова была выйти из коалиции, и Меттерних собирался уже послать своих уполномоченных для переговоров с французами; в случае ещё одного крупного поражения 6-я антифранцузская коалиция могла развалиться.

Ход боя. 29 августа 

Сводный отряд Остермана-Толстого состоял из 1-й Гвардейской пехотной дивизии (полки лейб-гвардии Преображенский, Семёновский, Измайловский, Егерский) и нескольких полков 2-го армейского корпуса (командир Евгений Вюртембергский). Во время сражения при Дрездене 1-я Гвардейская пехотная дивизия (командир: генерал-майор Розен) стояла в резерве, прикрывая вместе со 2-м корпусом правый фланг союзников со стороны Эльбы.
Накануне сражения, 28 августа, отряд вступил в мелкие, но кровопролитные бои с передовыми частями Вандама, очищая себе дорогу для отступления на Теплиц.

С рассветом 29 августа части Остермана, насчитывающие до 10 тысяч солдат в строю, отошли после арьергардной схватки от Кульма в сторону Теплица, и закрепились у селения Пристен, растянувшись в 2 линии и перекрыв дорогу на выходе из ущелья. Первая атака корпуса Вандама была отбита, его войска не могли быстро развернуться, стеснённые ущельем.

С 12 часов пополудни Вандам предпринял ожесточённый штурм русских позиций. К 2 часам дня к русским подошла 1-я кирасирская дивизия (гвардейская кавалерия, командир генерал-майор Депрерадович). 2 кирасирских полка (Кавалергардский и лейб-гвардии Конный) прикрыли позицию на правом фланге, где стороны разделял овраг, лейб-гвардии Уланский и лейб-гвардии Драгунский полки встали на левом фланге. Сражение развернулось на горных склонах вдоль дороги Кульм-Теплиц. Сам генерал Остерман-Толстой был ранен, его перебитая осколком ядра левая рука повисла на плечевом суставе. Как передают адъютанты графа, он выбрал молодого врача и приказал: «Твоя физиономия мне нравится, отрезывай мне руку». Во время операции он приказал солдатам петь русскую песню. Вместо Остермана командование принял генерал А. П. Ермолов.

Ближе к 5 часам дня Вандам атаковал левый фланг русских двумя колоннами. Французские колонны прорвали позиции русских, овладели селением Пристен на дороге, захватили русскую батарею, но нарвались на штыковую контратаку батальона Семёновского полка. Семёновцы отбили орудия, и в этот момент два гвардейских кавалерийских полка, увлекаемые Дибичем, без приказа Ермолова бросились в атаку.

Лейб-гвардии уланский и драгунский полки с невероятным стремлением ударили на колонны. Одна скрылась в лес, другая огонь дерзости угасила в крови своей. Охваченная со всех сторон, легла мертвая рядами на равнине.

Французы отступили и больше не предпринимали атак. На правом фланге, где овраг мешал манёврам, дело ограничивалось перестрелкой.

К вечеру 29 августа в Теплиц, цель Вандама, вошли отступающие из-под Дрездена русские войска основной армии Барклая-де-Толли, при которой находились также царь Александр I и прусский король Фридрих-Вильгельм III.
К ночи на усиление русского отряда подошли 2-я кирасирская дивизия и части 3-го пехотного корпуса, сменив измотанную боем 1-ю гвардейскую дивизию. Начальство над войсками под Кульмом принял генерал Милорадович.

По подсчётам военного историка Богдановича, под началом Остермана-Толстого в ходе боя было 14-16 тысяч солдат, у Вандама, по сведениям историка, до 35 тысяч.

Ход боя. 30 августа 
Тем временем следовавший за отрядом Остермана прусский корпус генерала Клейста (ок. 35 тыс.) прошёл той же долиной в горах, что и Вандам ранее, оказавшись внезапно для себя и противника в тылу у французов. Вандам даже принял вначале пруссаков за корпус маршала Сен-Сира, который по каким-то причинам отстал. Корпус Вандама, первым ворвавшись в Богемию без поддержки других французских корпусов, неожиданно оказался в окружении отступающих союзных войск, но пока не подозревал об этом.

Начальство над сражением принял командующий прусско-русской армией Барклай-де-Толли. Царь Александр I с утра наблюдал за развернувшимся сражением с высокой горы близ Теплица.

Утром 30 августа правый фланг генерала Вандама был атакован 3-м корпусом русских. Одновременно его левый фланг обошли австрийские дивизии. В центре против французов было сосредоточено до 100 орудий. При поддержке артогня австрийская дивизия Коллоредо продолжала глубокое обходное движение левого фланга французов. Вандам, в свою очередь, безуспешно атаковал левый фланг союзников. К полудню в тылу Вандама показался прусский корпус генерала Клейста. Французский командующий принял решение пробиваться назад с боем, бросив всю свою артиллерию. По дороге в гору в колонне по четыре понеслась французская кавалерийская бригада Корбино. Прусская батарея, шедшая в походном строю, была взята, прислуга частью изрублена, частью ускакала. Затем Корбино налетел на пехоту, смял её и пробился. Остальным французам это не удалось.

Заметив отступление противника, союзники перешли в общее наступление. Русская кавалерия захватила Пристен, отрезав часть французской пехоты. После безнадёжного сражения до 12 тысяч французов во главе с Вандамом организованно сдались в плен, вся их артиллерия (80 орудий) стала трофеем союзников. По сведениям с французской стороны, значительно преуменьшающим потери, в плен сдалось до 8 тысяч солдат. Оставшиеся 15-20 тысяч разбежались по лесам и позднее часть из них присоединилась к своей армии. Из этих деморализованных безоружных людей, в основном новобранцев, Наполеону пришлось формировать корпус заново, но фактически 1-й корпус больше не принимал участия в кампании.

Русские потери оцениваются в 6 тысяч, из них 2800 в гвардии. Один только Семёновский полк потерял 900 человек убитыми и ранеными из 1800 списочного состава, Измайловский полк потерял 551 человека. По надписи на 43-й стене Храма Христа Спасителя у русских выбыло более 7 тысяч человек, в основном в 1-й день сражения.

Адъютант царя А. И. Михайловский-Данилевский, позднее ставший военным историком, засвидетельствовал триумф Александра I :
«Радость изображалась на лице его, это было первое совершенное поражение врагов, при котором он лично присутствовал… Он до конца жизни своей говаривал об нем с особенным удовольствием, и хотя он впоследствии одерживал победы, несравнимо значительнейшие, но Кульмское сражение было для него всегда любимым предметом воспоминания.»

Пленение Вандама 
Об обстоятельствах пленения командующего корпусом Вандама источники с противоположной стороны сообщают по-разному. По рассказу очевидца А. И. Михайловского-Данилевского пленный генерал подъехал к царю на коне. Когда Вандам сделал какой-то масонский знак, Александр I обещал тому облегчить его участь. Вандам провёл в плену в России меньше года и был освобождён в 1814 году.

У французов передают легенду о грубом обхождении русского царя с пленником. Будто бы Александр назвал Вандама грабителем и разбойником, а тот в ответ смело возразил в лицо императору: «Я не грабитель и не разбойник, но в любом случае, в истории я не останусь отцеубийцей». Французы заканчивают исторический анекдот тем, что победивший русский царь молча проглотил оскорбление (намёк на причастность Александра к убийству отца, императора Павла I) от побеждённого французского генерала. Фактически же Александр не простил оскорбления и приказал отправить пленного Вандама «на границу Сибири», в результате почти полгода плена Вандаму пришлось провести в Вятке, не сильно отличающейся в те времена от Сибири по климату и отдалённости.

После битвы 

Многие современники считали сражение под Кульмом поворотом в кампании 1813 года. Одновременно под Кацбахом потерпел ещё более серьёзное поражение от Блюхера другой французский полководец, маршал Макдональд. Победы союзников не позволили Наполеону развить успех Дрезденского сражения и сохранили готовую распасться коалицию с Австрией. Нет полной ясности в причинах того, почему корпуса Сен-Сира и Мармона не поддержали Вандама. Есть сведения, что эти маршалы получили соответствующие приказы от Наполеона, остававшегося по причине болезни в Дрездене, слишком поздно, когда благодаря сопротивлению русской гвардии корпус Вандама уже попал в ловушку.

Богемия (Чехия) была спасена от вторжения французских войск и развёртывания на её территории боевых действий. Чешские женщины поднесли герою сражения, графу Остерману-Толстому, роскошный серебряный кубок в знак благодарности за избавление Богемии от тягот войны. Царь наградил его орденом Св. Георгия 2-й ст., а прусский король Фридрих-Вильгельм — Большим Железным крестом. Генерал Ермолов заслужил за сражение орден Св. Александра Невского, а от прусского короля — крест Красного орла I степени. Командующий русско-прусской армией Барклай-де-Толли получил орден Св. Георгия 1-й степени.

Нижним чинам гвардейской конницы командующий Барклай дал по три солдатских Георгиевских креста на эскадрон — для награждения тех, «кои по выбору собратий их избраны будут достойными к получению». Царь Александр I пожаловал по 2 рубля солдатам.

Русские гвардейцы, стойко выдержавшие натиск французов 29 августа, были все коллективно награждены специальной наградой прусского короля — Кульмским крестом, или как его именовали, Знаком Отличия Железного креста. Солдаты из простых пехотных полков, сражавшиеся 29 августа вместе с гвардией, крестом удостоены не были. От Железного креста, прусского ордена, Кульмский крест отличался лишь тем, что на нём не было даты и вензеля Фридриха-Вильгельма. К награждению этим крестом было представлено 12066 человек, но награду смогли получить лишь 7131 уцелевших (к 1816 году) воинов.

В Теплице Богемская армия простояла полтора месяца до подхода из Польши свежей русской армии под командованием Беннигсена. В октябре собравшиеся с силами союзники двинулись обратно в Саксонию.

В Австрии был сооружён монумент в честь победы под Кульмом и отчеканена памятная медаль с латинской надписью на лицевой стороне: «Мужеству Русской Гвардии при Кульме». В честь сражения получил название парусный линейный корабль русского флота — 74-пушечный корабль «Кульм» вошёл в состав Черноморского флота в ноябре 1813 года.

См. также 
 Кульмский крест

Примечания

Ссылки 
 Кульмское сражение на dekabristy.ru
 Освобождение Европы, статья о действиях кавалерии в Кульмском сражении
 http://www.memoirs.ru/rarhtml/1289Kolzakov.htm 

Сражения Войны шестой коалиции
Сражения 1813 года
Август 1813 года
Сражения по алфавиту
Сражения России
Сражения Австрии
Сражения Пруссии
Сражения Франции